Sajó (), Szlovákiában eredő és Magyarországon a Tiszába ömlő folyó
 Sajó (), folyó a romániai Beszterce-Naszód megyében
 Sajó (), falu a romániai Máramaros megyében